Les Traffic de Joliette sont une franchise de hockey sur glace junior. Ils sont situés à Joliette au Québec et font partie de la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Histoire 
En été 2009, l'action devient le Traffic de Joliette.

Saison par Saison 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Références 

Club de hockey sur glace au Québec
Club sportif fondé en 1994
Joliette (Québec)